Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1991 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Санкт-Петербурге (СССР) и являющегося частью тура WTA в рамках серии турниров 5-й категории.

В 1991 году турнир прошёл с 23 по 29 сентября. Соревнование начинало осеннюю серию зальных турниров, подготовительную к Итоговому чемпионату.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Лейла Месхи
 в парном разряде —  Гретхен Мейджерс и  Робин Уайт

Общая информация 
Третий розыгрыш российского турнира WTA отличался от первых двух: элитный женский теннис за два года заметно потерял популярность в столице страны и дабы досрочно не разрывать контракт с ассоциацией турнир был переведён в Санкт-Петербург, за несколько недель до старта игр вернувший себе историческое название. На новом месте чемпионат также не прижился и даже один розыгрыш был проведён с большим трудом: призовой фонд был полностью подтверждён лишь в последний момент, а деревянный настил, на который укладывалось ковровое покрытие в СКК, долгое время отсутствовало и лишь в последний момент было перенесено в комплекс из ДС «Юбилейный».

Статус турнира не позволил собрать сколько-нибудь сильный состав и посев одиночного соревнования возглавила Елена Брюховец (№ 51 в мире на тот момент). Финалистка прошлого года задержалась на турнире лишь до четвертьфинала, а титул достался Ларисе Савченко-Нейланд, в финале взявшей верх над Барбарой Риттнер, а до этого выбив из сетки всё ту же первую сеянную. Сильнейшей несеянной участницей турнира стала Катя Элеклауз, дошедшая до полуфинала. Прошлогодняя чемпионка турнира — Лейла Месхи — в новых соревнованиях участия не принимала.

Парное соревнование было несколько статуснее, а сетку возглавил альянс Изабель Демонжо / Джо Дьюри. Француженка и британка также не смогли завоевать общий титул, однако добрались до финала, где по итогам двух сетов уступили второй команде посева: Елене Брюховец и Наталье Медведевой. Сильнейшая несеянная пара турнира — Сандрин Тестю и Ноэль ван Лоттум — проиграла в полуфинале. Прошлогодние чемпионки — Гретхен Мейджерс и Робин Уайт — свой титул не защищали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Лариса Савченко-Нейланд обыграла  Барбару Риттнер со счётом 3-6, 6-3, 6-4.
 Савченко-Нейланд с 6-й попытки побеждает в финале соревнования ассоциации.
 Риттнер сыграла дебютный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Елена Брюховец /  Наталья Медведева обыграли  Изабель Демонжо /  Джо Дьюри со счётом 7-5, 6-3.
 Галликсон выигрывает дебютный финал в туре ассоциации.
 Салерни выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 1991

Литература

Ссылки 
 

СССР
Теннис
Теннис
Сентябрь 1991 года
1991
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге